

Musica
 Quartetto Axelrod – gruppo di quattro strumenti ad arco realizzati da Antonio Stradivari
 Stradivari Axelrod – viola costruita a Cremona nel 1695 da Antonio Stradivari

Persone
 Albert Axelrod – schermidore statunitense
 David Axelrod – compositore e produttore discografico statunitense
 Daniel Isaac Axelrod – botanico e geologo statunitense
 Julius Axelrod – biochimico statunitense
 Victor Axelrod, noto come Ticklah – musicista, disc jockey e produttore discografico statunitense